Джон Бе́нтли () — имя и фамилия следующих людей:
 Бентли, Джон (1860—1918) — английский футболист, футбольный администратор и тренер.
  (1916—2009) — британский актёр.
  (1951) — басист британской группы Squeeze.
  (1966) — английский игрок в регби.
  (1874—1966) — американский врач, предположительно погибший от самовозгорания.
 Бентли, Джон Фрэнсис (1839—1902) — английский архитектор.
 Бентли, Джон (1961) — британский журналист и телеведущий.
  (1953) — американский исследователь в области информационных технологий, один из авторов структуры данных «Дерево квадрантов».